Килинец — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района на берегу Псковского озера, в 2,5 км к востоку от волостного центра, деревни Крупп.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на конец 2000 года составляла 7 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-B  Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр 

Населённые пункты Печорского района